Rio Macaco peut désigner plusieurs cours d'eau au Brésil:

 le rio Macaco, cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul,
 le rio Macaco, cours d'eau de l'État de Santa Catarina.